Quarantaine sessie #1, een lied van Boef uit 2020
 Quarantaine sessie #2, een lied van Boef in samenwerking met 3robi uit 2020
 Quarantaine sessie #3, een lied van Boef uit 2021